Schirmständer steht für:
 Ständer für mehrere Regenschirme, in dem das ablaufende Wasser von nassen Schirmen gesammelt wird
 Ständer für einen Sonnenschirm, der von Breite und Gewicht her geeignet ist, diesen auch bei Wind standsicher zu halten